Evgenij je lahko:

 Evgenij, moško osebno ime
 Evgenij, rimski uzurpator

Papeži

 Evgenij I. (654 - 657)
 Evgenij II. (824 - 827)
 Evgenij III. (1145 - 1153)
 Evgenij IV. (1431 - 1447)

Glej tudi 

 Jevgenij Onjegin, roman Aleksandra Sergejeviča Puškina
 Jevgenij Onjegin, opera Petra Iljiča Čajkovskega po Puškinovem romanu